Gutang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gutang (socken i Kina, lat 27,90, long 111,64), Hunan, 
 Gutang (socken i Kina, lat 28,70, long 112,78), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar